L'edizione 1961/62 del campionato cecoslovacco di calcio vide la vittoria finale del Dukla Praga.

Capocannoniere del torneo fu Adolf Scherer del CH Bratislava con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Dukla Praga Campione di Cecoslovacchia 1961/62.
 Dukla Praga ammessa alla Coppa dei Campioni 1962-1963.
 Spartak Trnava e Spartak ZJŠ Brno retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Campionato cecoslovacco di calcio